Силламя́эская гимназия () — средняя общеобразовательная школа, расположенная в городе Силламяэ Ида-Вируского уезда Эстонии.

Первое в Эстонии образовательное учреждение, созданное в ходе государственной реформы школьного и гимназического образования. С 1 сентября 2012 года - единственная школа в городе, дающая полное среднее образование (с 10 по 12 классы).

История 
Изначально в здании гимназии располагалась средняя школа №4, открытая 1 сентября 1976 года, и переименованная позже в школу Астангу ().

1 сентября 2012 года в рамках реформы образования на базе школы Астангу была открыта Силламяэская гимназия. В церемонии открытия Силламяэской гимназии принимал участие министр образования Эстонии Яак Аавиксоо.

Деятельность 
 В гимназии ведётся обучение по четырём направлениям: реальное, гуманитарное, внутренней безопасности и естественных наук .
 60% обучения проходит на эстонском языке, 40% — на русском.
 С 2014 года планируется открыть вечернюю школу для взрослых.

См. также 
 Силламяэ
 Силламяэская Ваналиннаская школа

Примечания

Ссылки 
 Сайт школы: . home.sillamaegymn.edu.ee/ru
 Сайт школы: . home.sillamaegymn.edu.ee
 

Нероссийские школы с обучением на русском языке
Школы Эстонии
Русские в Эстонии